Ouidin peut désigner :
Ouidin, la localité située dans le département de Kombissiri au Burkina Faso.
Ouidin, la localité située dans le département de Korsimoro au Burkina Faso.

Homonymie de localités